В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Akron 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-2, 3-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Вірджинія Вейд (1-ше коло)
  Івонн Гулагонг (Переможниця)
  Ольга Морозова (півфінал)

 Ненсі Гюнтер (чвертьфінал)
 Розмарі Казалс (півфінал)
 Венді Овертон (1-ше коло)
 Марсі Луї (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1976